Priego kan syfta på följande platser:

Spanien 

 Priego de Córdoba (kommunhuvudort), Andalusien, Province of Córdoba, 
 Priego (kommunhuvudort), Kastilien-La Mancha, Provincia de Cuenca, 
 Priego (kommun), Kastilien-La Mancha, Provincia de Cuenca, 

Robotskapade Spanienförgreningar